Luchowo est le nom de :

Toponymie

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Luchowo, village 

de la voïvodie de Poméranie
 Luchowo, village